Казальгранде () —  город в Италии, в провинции Реджо-нель-Эмилия области Эмилия-Романья.

Население составляет 15 933 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 384 чел./км². Занимает площадь 37,73 км². Почтовый индекс — 42013. Телефонный код — 0522.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта